Shūko Aoyama e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma la Xu quest'anno non ha partecipato. Aoyama ha fatto coppia con Misaki Doi ma hanno perso nei quarti di finale.

Nicha Lertpitaksinchai e Peangtarn Plipuech hanno battuto in finale Julia Glushko e Chanel Simmonds 7–6(7–5), 6–3

Teste di serie 

  Julia Glushko /  Chanel Simmonds (finale)
  Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (Campionesse)

  Shūko Aoyama /  Misaki Doi (quarti di finale) 
  María Fernanda Álvarez Terán /  Keri Wong (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fifth Third Bank Tennis Championships 2013